Landois er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Hermann Landois (1835–1905) – tysk zoolog og universitetslærer
 Leonard Landois (1837–1902) – tysk fysiolog og universitetslærer

Efternavne